Jméno a příjmení Josef Rejsek mělo více osobností:

 Josef Rejsek (ilustrátor) (1860–1932) – akademický malíř, preparátor anatomického ústavu v Praze, ilustrátor převážně lékařské a přírodovědné literatury
 Josef Rejsek (urolog) (1892–1936) – lékař-urolog, primář nemocnice na Bulovce, autor odborné literatury, syn ilustrátora Josefa R.